Мари́на (от  — «морская»):

 Марина — женское имя.
 Носительницы, известные по имени
 Святая Марина, Марина Антиохийская — раннехристианская святая. Прославлена в лике великомучениц как жертва гонений на христиан времён императора Диоклетиана (284—305).
 Марина из Оренсе (119—139) — святая римско-католической церкви.
 Марина Севира (ум. до 375) — жена римского императора Валентиниана I, мать императора Грациана.
 донья Марина, Малинче, Малинели Тенепатль (; 1496/1502—1529/1551) — переводчица, осведомитель и наложница Эрнана Кортеса, сыгравшая важную роль в завоевании Мексики испанцами.
 Марина (Илтола) (1930—2012) — игуменья Линтульского монастыря (Финляндия).
 Марина, герцогиня Кентская (1906—1968) — греческая принцесса из рода Глюксбургов, невестка короля Великобритании Георга V.
 Другое
 Марина ( — морской) — специально оборудованная стоянка яхт.
 Марина — жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, происходящие на море. Разновидность пейзажа.
 Марина — река в Карелии.
 Марина — деревня в Эстонии.
 Марина лазоревая — день народного календаря славян, отмечаемый 17 (30) июля. Получил название по имени святой Марины Антиохийской (см. выше), память которой отмечается в этот день.
 (1202) Марина — астероид.
 «Марина» — детективный роман Сафона Карлоса Руиса
 «Марина» (от англ. Marine) — морской пехотинец.

См. также 
 Дубай Марина — район в Дубае, ОАЭ.
 Марина дель Рей, иногда просто Марина — приморский район Лос-Анджелеса, США.
 Марина-Альта — район в Испании.
 Марина-Баха — район в Испании.
 Марина-де-Кудейо — муниципалитет в Испании.
 Марина-ди-Джойоза-Йоника — коммуна в Италии.
 Марина Бей — гоночная трасса «Формулы-1» в Сингапуре.
 Яс Марина — гоночная трасса «Формулы-1» в Абу-Даби, ОАЭ.
 Марина Молл — торгово-развлекательный центр в Дубае, ОАЭ.
 Marina
 Марин